Украинская автокефальная православная церковь:
 Украинская автокефальная православная церковь (1919—1937) — неканоническая православная церковь, существовавшая на территории Украины в 1919—1937 годах.
 Украинская автокефальная православная синодальная церковь — обновленческая юрисдикция, действовавшая с 1922 года до конца 1930-х годов на территории Украинской ССР.
 Украинская автокефальная православная церковь (1942—1944) — неканоническая православная церковь, существовавшая на территории Украины в 1942—1944 годах, а затем в украинской диаспоре.
 Украинская автокефальная православная церковь в диаспоре — православная церковь в украинской диаспоре.
 Украинская автокефальная православная церковь (1990—2018) — неканоническая православная церковь, существовавшая на территории Украины и украинской диаспоре в 1989—2018 годах.
 Украинская автокефальная православная церковь каноническая — религиозная организация неканонического православия.